Hjerting (Esbjerg), plaats in de Deense gemeente Esbjerg
Hjerting (parochie, Esbjerg)
Hjerting (parochie, Vejen)